George Browne (1698–1792) ír származású orosz tábornagy
 George Browne (1876–1920) amerikai baseball-játékos